Rejon krasnohradzki – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu charkowskiego Ukrainy.

Utworzony w 1923, ma powierzchnię 985 km2 i liczy 48 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonowych jest Krasnohrad.

Na terenie rejonu znajduje się 1 miejska rada i 13 silskich rad, liczących w sumie 48 wsi i 7 osad.